El condado de Shannon es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Shannon (Misuri)
 Condado de Shannon (Dakota del Sur)